В данной таблице перечислены здания, построенные в разные годы архитектором Михаилом Эйзенштейном в Риге.

Литература 
 Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. Москва, Стройиздат, 1988. ISBN 5-274-00691-4
 Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari. SIA J.L.V. 2002 ISBN 9984-05-450-0
 Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis «Riga. The Complete Guide to Architecture»; Rīga, Projekts 2004 ISBN 9984-9687-0-7
 Rīga. Pilsētas attīstība, 1997—2001. — Riga. City Development, 1997—2001. — Rīga. Rīgas dome, 2001. — 239 стр. ISBN 9984-592-93-6,

Рига
Эйзенштейн